Герцог де Марчена — испанский дворянский титул. Он был создан королем Альфонсо XII 4 апреля 1885 года для своего родственника, дона Франсиско де Бурбона и Бурбона (1861—1923), праправнука короля Испании Карла III. Название титула происходит от названия муниципалитета Марчена (провинция Севилья, автономное сообщество Андалусия).

Дон Франсиско Мария де Бурбон (1861—1923) был старшим сыном инфанта Себастьяна Габриеля де Бурбона и Браганса (1811—1875) и Марии Кристины де Бурбон-Сицилийской (1833—1902). Дети Себастьяна де Бурбона, правнука короля Испании Карлоса III, несмотря на их родство с королем Альфонсо XII, не получили титула инфанта Испании. Двое из четырех братьев Франциско также получил отдельные герцогские титулы, один стал герцогом де Ансола, а другой — герцогом де Дуркаль. Третий брат отказался от любого дворянского титула, в то время их младший брат умер молодым.

В настоящее время герцогом де Марчена является Дон Хуан Джакобо Уолфорд Хокинс и Бурбон (род. 1941), третий сын доньи Марии Кристины де Бурбон и Мугиро. Его сестра, Мария Сесилия Уолфорд Хокинс и Бурбон — 4-я герцогиня де Ансола.

Герцоги де Марчена

Генеалогическая таблица

Ссылки 
 Genealogía de los duques de Marchena.
 Genealogía de los duques de Marchena.

Герцоги Испании
Гранды Испании